Инир ап Дивнуал (; 430—480) — король Гвента (457—480); сын Дивнуала и внук Эдниведа.

Биография 
В 457 году Инир ап Дивнуал стал королём Гвента, после смерти его отца.

Он был женат на Мадрун, дочери Вортимера. Его старший сын, святой Кейдио, выбрал путь в монастырь. В преклонном возрасте Инир был крещен святым Беуно.

Около 480 года Инир умер. Ему наследовал его второй сын Идон.

Возможно был Инир I(ок.450) и Инир II(ок.540). Его имя появляется в нескольких контекстах:
 (1) как отец (или, возможно, сын) Карадога, короля Гвента, в Жизни Святого Татея (§ 6).
 (2) он, возможно, «Вентус», упомянутый как отец Махутеса в Жизни Святого Махутеса.
 (3) В поэме в Книге Талиесина, 'Кану й Куруф', имя Инир, без прозвища, появляется во второй части, и Гвенхуис гваллт хайрион — 'длинноволосые
Гвентианцы' упоминаются в 41.25. Стихотворение очень неясное.
 (4) как отец святого Кейдио в Бонедд й Сэйнт (§ 44). Некоторые версии подключают и следующий параграф (§ 45), представляя его мужем Мадрон дочери Гвертефира. Это кажется невероятным.
 (5) как отец Иддона, современника Тейло, в Книге из Лландафа.
 (6) в Жизни Святого Беуно (§ 4). Он был королем Гвента, когда Беуно отправился туда в начале его карьеры. Он любезно принял Беуно, дал ему золотые кольцо и корону, сдал себя к Беуно, как ученик и монах, и дал ему три доли земли в Эвиасе, что в современном Херефордшире. В той же Жизни он появляется как отец Иддона и Тегиуга (§§ 19-20).

Кажется, что в этом списке было два разных лица, ранее представленных (1) и (2), а позднее — (6). (3) и (4) являются неопределенными. (5), вероятно, ошибочно связано с Тейло и должен быть включен в (6). А. У. Уэйд-Эванс четко различал двоих, где он отличает двух человек по имени Иддон ап Инир Гвент ап Карадог. Оба появления в его таблицах частично отвлекает внимание, а появление Карадога в обеих это явно эрратично.

Примечания

Литература 
 Rees, William Jenkins (1840), The Liber Landavensis, Llyfr Teilo, Llandovery: William Rees — from MSS. in the Libraries of Hengwrt, and of Jesus College (English translation)
 Williams, Edward (c. 1810), Williams (ab Iolo), Taliesin, ed., Iolo Manuscripts, Llandovery: William Rees, 1848

Ссылки 
 Ynyr Gwent, King of Gwent
 South Welsh Royal Pedigree: Kings of Gwent, Glywysing, Morgannwg, Ergyng, Garth Madrun & Early Kings of Dyfed

Правители королевства Гвент
Правители Европы V века
Персоналии Уэльса V века